Jean Vaillant ist der Name folgender Personen:

* Jean Vaillant (Leichtathlet), französischer Langstreckenläufer 
 Jean Vaillant (Mathematiker), französischer Mathematiker 
 Jean Foy-Vaillant (1632–1706), französischer Numismatiker
 Jean-Alexandre Vaillant (1804–1886), französisch-rumänischer Politiker, Historiker, Romanist, Übersetzer und Lexikograf
 Jean-Baptiste Philibert Vaillant (1790–1872), französischer General

Siehe auch:
 Jehan Vaillant (auch Jean Vaillant), französischer Komponist und Musiktheoretiker